Гериханов — фамилия. Известные носители:
 Гериханов, Абдулла Шамсадович (1913—1945) — участник Великой отечественной войны.
 Гериханов, Ихван Баудинович (1954) — политический, государственный и общественный деятель Чечни.